Roanne (België), een gehucht in de deelgemeente La Gleize van Stoumont in de Belgische provincie Luik.
Roanne (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Loire.